Игорь Максимов:
 Максимов, Игорь Александрович (род. 1992) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на длинные дистанции, чемпион России.
 Максимов, Игорь Владиславович (1910—1977) — советский учёный-океанолог, доктор географических наук, профессор.
 Максимов, Игорь Семёнович (1938—1999) — советский футболист, защитник.